Департамент Эн () — департамент на востоке Франции, один из департаментов региона Рона — Альпы. Административный центр — Бурк-ан-Брес. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 612 191 человек. По состоянию на 2015 год территория Эн была разделена на четыре округа (Белле, Бурк-ан-Брес, Нантюа и Жекс), 23 кантона и 419 коммун. В департаменте только пять городов с населением свыше 10 000 человек — Бурк-ан-Брес, Ойонна, Жекс, Бельгард-сюр-Вальсерин и Амберьё-ан-Бюже, и 20 городов с населением более 5000 человек. В 1988 году коммуна Перуж была отмечена знаком самой красивой деревни Франции.

Карта коммун 
Карта разделения департамента Эн на коммуны (выделены префектуры и супрефектуры):

Список коммун 
В списке приведены коммуны департамента Эн. Административные центры кантонов выделены цветом.

Примечания 

Списки коммун Франции по департаментам